Ljubar (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Südwesten der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Ljubar mit etwa 2100 Einwohnern (2019).

Die 1350 gegründete Ortschaft liegt am Slutsch, einem rechten Nebenfluss der Horyn, 85 km südwestlich vom Oblastzentrum Schytomyr und erhielt 1924 den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Durch Ljubar verläuft die Fernstraße N 03, die Chmelnyzkyj mit Schytomyr verbindet.

Ein vom Observatorium Andruschiwka am 17. August 2006 entdeckter Asteroid wurde zu Ehren der Stadt (207585) Lubar benannt.

Verwaltungsgliederung 
Am 10. März 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Ljubar (/Ljubarska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 37 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Ljubar (Любарська селищна рада/Ljubarska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Ljubar.

Am 1. Juni 2020 kamen noch die 4 Dörfer Boruschkiwzi, Doslidne, Nowo Tschortoryja  und Stara Tschortoryja zum Gemeindegebiet.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 6 Dörfer Iwankiwzi, Pedynka, Prowaliwka, Stryschiwka, Staryj Ljubar und Wyhnanka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Ljubar Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)
 Ljubar auf castles.com.ua

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Ort als Namensgeber für einen Asteroiden
Gegründet 1350
Ort am Slutsch
Rajon Schytomyr